Агва Ентерада има више значења:
 Агва Ентерада (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Ентерада (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику